Toluinska kiselina se može odnosit na sledeće izomere:

o-Toluinska kiselina
m-Toluinska kiselina
p-Toluinska kiselina